

Presentación previa 
Diego Schwartzman fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Rogério Dutra Silva derrotó en la final a Radu Albot.

Cabezas de serie 

  Albert Ramos-Viñolas (Segunda ronda)
  Andreas Haider-Maurer (Segunda ronda)
  Simone Bolelli (Cuartos de final)
  Steve Darcis (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Aleksandr Nedovyesov ''(Primera ronda)
  Radu Albot ''(Finalista)
  Daniel Muñoz de la Nava ''(Segunda ronda)
  Jan-Lennard Struff ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Praga-2 2015